BJX steht für:
 Flughafen Del Bajío (IATA-Code)

bjx steht für:
 Banao Itneg (ISO-639-3-Code), Dialekt des Dialektkontinuums Kalinga (Sprache) der Igorot in der Provinz Kalinga

Abkürzung